Ка́йса Бе́ргстрём (; 3 января 1981, Свег, Емтланд) — шведская кёрлингистка, игрок национальной сборной Швеции. Олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призёр чемпионата мира 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-женщины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Bergström, Kajsa»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Швеции